Hausnummer bezeichnet:

 eine Nummerierung von Wohnhäusern oder Gebäuden einer Straße, zum Zweck einer eindeutigen Identifizierung, siehe Hausnummer
 Hausnummer (Spiel), ein Würfelspiel
 Goldene Hausnummer, DDR-Auszeichnung
 ein Kegelspiel 
 umgangssprachliche Bezeichnung für überschlägige Schätzungen bzw. sehr ungenaue bzw. unplausible Messergebnisse
 umgangssprachliche Bezeichnung für die Festnetztelefonnummer (im Gegensatz zur Mobilfunknummer)

Siehe auch:
 Hauszahl